Un beso peut référer à

 Un beso en el puerto, un film espagnol de Ramon Torrado réalisé en 1965.
 Robarte un Beso, chanson de Carlos Vives et Sebastian Yatra sorti en 2017.
 Darte un Beso, chanson de Prince Royce sorti en 2013.